

Música
The Collection (álbum de Dio)
The Collection (álbum dos 98 Degrees)
The Collection (álbum de James)
The Collection (álbum de Ugly Kid Joe)
The Collection (álbum de Atomic Kitten)
The Collection (álbum de Liza Minnelli)
The Collection (álbum de Bethany Joy Galeotti)
The Collection (álbum de Sumo)
The Collection (álbum de Numo)
The Collection: Whitney Houston
The Collection/All That She Wants
Extreme - The Collection
My Worlds: The Collection
Alanis Morissette: The Collection
Born This Way: The Collection
Only Time - The Collection

Outros
"The Collection" (30 Rock)

Ver também

Desambiguações de música